Jonacatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jonacatepec de Leandro Valle, ort, Morelos, 
 Jonacatepec (kommun i Mexiko), Morelos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar